Włodzimierz Aleksandrowicz Romanow (1847–1909) – wielki książę rosyjski, generał kawalerii,
 Włodzimierz Kiriłłowicz Romanow (1917–1992) – wielki książę Rosji, głowa rosyjskiej rodziny carskiej